Бюджетная система Азербайджана состоит из государственного бюджета Азербайджана, бюджета Нахичеванской автономии и местных бюджетов.

Государственный бюджет Азербайджана — это главный финансовый документ страны для сбора и применения необходимых денежных средств для осуществления соответствующими органами государственной власти Азербайджана и органов самоуправления обязанностей и функций государства и муниципалитетов. Бюджет включает в себя годовой финансовый план. Годовой период длится с 1 января по 31 декабря. 2 июля 2002 года был принят закон Азербайджанской Республики о бюджетной системе. Нынешний закон о бюджетной системе в последний раз был дополнен и изменен 30 декабря 2016 года. Закон предусматривает установление правовой, экономической и организационной основы организации системы бюджета, устанавливает главные принципы государственного бюджета Азербайджанской Республики, местных бюджетов и внебюджетных государственных фондов. Кроме того, закон устанавливает основы составления и утверждения бюджета, исполнение бюджета и контроль за его исполнением.

Проект государственного бюджета Азербайджанской Республики составляется Кабинетом Министров и представляется Президенту Азербайджанской Республики. Президент представляет государственный бюджет на рассмотрение в Милли Меджлис, который в свою очередь утверждает его.

Среди стран мира по доходам бюджета на 2017г. Азербайджан расположен на 76 месте.

Основные понятия 
Цель государственной бюджетной системы состоит в решении социальных, экономических, а также других программ, обеспечение сбора в порядке, установленном законодательством и применение материальных средств для реализации государственных функций.

Бюджетными доходами называются все пошлины, налоги и другие платежи, поступающие в бюджет государства, бюджет Нахичеванской АР и местные бюджеты в установленном законодательством порядке.

Бюджетные расходы — это денежные средства, которые отчисляются в соответствие с бюджетной классификацией из бюджета государства, бюджета Нахичеванской АР и местных бюджетов с целью обеспечения потребностей, предусмотренных законодательством.

Дефицитом бюджета принято называть сумму бюджетных расходов, которые не покрываются доходами, а профицитом — сумму доходов бюджета, которые превышают расходы бюджета.

Единство бюджетной системы основывается на взаимоотношениях между бюджетами через применения регулирующих источников доходов, создания целевых бюджетных фондов. А также распределения финансовых ресурсов между бюджетами разных уровней. Одинаковая бюджетная классификация, применение одинаковых бюджетных документов, отчётов об исполнении бюджета обеспечивают единство бюджетной системы.

* В 2006 году Азербайджанский манат был деноминирован в соотношении 1:5000

** В таблице приведены данные Министерства финансов АР при принятии закона о бюджете По итогам исполнения см. Экономика Азербайджана#Государственный бюджет

Источники дохода государственного бюджета

Бюджет Нахичеванской АР 
Бюджетная система Нахичеванской Автономной Республики определяется Конституциями Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республики, законом о бюджетной системе, а также другими законодательными актами.

Кабинет Министров Нахичеванской Автономной Республики составляет бюджет автономной республики и представляет его на утверждение в Али Меджлис Нахичеванской Автономной Республики. Также исполнение бюджета осуществляется Кабинетом Министров Нахичеванской АР.

Бюджет формируется за счёт налогов и пошлин, которые определяются Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики и других платежей. Средства бюджета применяются для осуществления социальных и экономических программ, финансирования мероприятий по развитию области и улучшения благосостояния населения.

Местный бюджет 
Местный бюджет — это финансовые ресурсы, которые формируются и используются в соответствие статуса муниципалитета для осуществления принципов самоуправления, выполнения полномочий муниципалитетов, которые установлены Конституцией и другими законодательными актами Азербайджанской Республики.

Местный бюджет состоит из бюджетов городов, находящихся в подчинении Республики, бюджета районов и муниципалитетов.

См. также 
 Финансовая политика Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 Министерство Финансов АР

Финансы в Азербайджане
Государственный бюджет по странам